Příjmení Štěch nebo Štech nese více osob:

 Juraj Štěch (* 1968) – československý zápasník
 Karel Štěch (1908–1982) – český malíř, ilustrátor a grafik
 Marek Štěch (* 1990) – český fotbalista
 Milan Štěch (* 1953) – český odborář a politik
 Rudolf Štech (1858–1908) – český architekt a stavitel
 Stanislav Štech (* 1954) – profesor psychologie, prorektor UK
 Václav Štech (1859–1947) – český učitel, divadelník, spisovatel a novinář
 Václav Vilém Štech (1885–1974) – český historik umění a profesor